Подъя́сенка  и   Подьясенка  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Подьясенка (Подъясенка) — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Подъясенка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.